Boga (, ) ist ein kleines Dorf in den Bergen des Prokletije () im Westen des Kosovo. Boga gehört zur Gemeinde Peja.

Geographie 

Das Dorf liegt auf einer Höhe von etwa  an den Südhängen des Bergstocks Hajla (), rund 21 Kilometer westlich von Peja.

Boga ist ein Wintersportort und dient auch als Ausgangspunkt für Wanderungen in der Umgebung. Die Bistrica e Pejës entspringt in der Nähe von Boga und bildet weiter talwärts die Rugova-Schlucht.

Klima

Bevölkerung 
Boga ist ein Ferienort, der nur von 24 Personen bewohnt wird. Die Einwohner sind allesamt muslimische Albaner.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Peja)
Prokletije